Panaitescu este numele de familie a următoarelor persoane:

 Dimitrie S. Panaitescu-Perpessicius (1891-1971), istoric și critic literar român, editor al operei eminesciene
 Dragoș Panaitescu (n. 1944), bober român
 Dumitru Panaitescu (n. 1913), boxer român 
 Emil Panaitescu (1885-1958), istoric român
 Ion Panaitescu (1936-2013), grafician, desenator, gravor și ilustrator de carte român
 Ovidiu Constantin Panaitescu (n. 1976), fotbalist român 
 Petre P. Panaitescu (1900-1967), istoric și filolog român
 Scarlat Panaitescu (1867-1938), general român
 Ștefan Panaitescu (n. 1872), ofițer român

Nume de familie românești